Portlandia beringii är en musselart. Portlandia beringii ingår i släktet Portlandia och familjen Yoldiidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Musslor
beringii